Miejscowości w Polsce:
 Tempoczów-Kolonia
 Tempoczów-Rędziny